Сумской собор может означать:

Православные храмы 
 Сумской Преображенский собор УПЦ.
 Сумской Троицкий собор УПЦ.
 Воскресенский собор (Сумы) ПЦУ.